Марш Незалежності (тур. İstiklâl Marşı) — національний гімн Туреччини і Північного Кіпру. Слова гімну написав Мехмет Акіф Ерсой (тур. Mehmet Akif Ersoy, 1922), музику — Осман Зекі Юнгер (тур. Osman Zeki Üngör, 1930).

Текст гімну

Офіційний гімн 
 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
 O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
 O benimdir, o benim milletimindir ancak.

 Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
 Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl?
 Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
 Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin İstiklâl!

Весь гімн 
 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
 O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
 O benimdir, o benim milletimindir ancak.

 Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
 Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl?
 Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
 Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin!

 Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
 Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
 Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

 Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
 Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
 Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
 «Medeniyet!» dediğin tek dişi kalmış canavar?

 Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
 Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
 Doğacaktır sana vaadettiği günler Hakk'ın;
 Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

 Bastığın yerleri «toprak» diyerek geçme, tanı!
 Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı!
 Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
 Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

 Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
 Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
 Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
 Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

 Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli;
 Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
 Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
 Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

 O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
 Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
 Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden na'aşım;
 O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

 Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
 Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!
 Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
 Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
 Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Мультимедія 
 Гімн «İstiklâl Marşı»
 Інструментальна версія

Див. також 
 Герб Туреччини
 Прапор Туреччини

Національні символи Туреччини
Туреччина
Туреччина
Туреччина
Музика Туреччини